A selo főnév a szláv nyelvekben falut jelent, ezért számos településnévben megtalálható:

 Horvátország
Selo falu Čabar községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében

 Szlovénia
Selo Nagytótlak falu szlovén neve Alsómarác községben, Muravidék régióban
Selo falu Ajdovščina községben, Obalno-kraška régióban
Selo falu Krško községben, Alsó-Szávamente régióban
Selo falu Sežana községben, Obalno-kraška régióban
Selo falu Žiri községben, Gorenjska régióban
Selo nad Laškim falu Laško községben, Savinjska régióban
Selo nad Polhovim Gradcem falu Dobrova–Polhov Gradec községben, Közép-Szlovénia régióban
Selo pri Bledu falu Bled községben, Gorenjska régióban
Selo pri Ihanu falu Domžale községben, Közép-Szlovénia régióban
Selo pri Kostelu falu Kostel községben, Délkelet-Szlovénia régióban
Selo pri Mirni falu Mirna községben, Délkelet-Szlovénia régióban
Selo pri Moravčah falu Moravče községben, Közép-Szlovénia régióban
Selo pri Pancah falu Ljubljana községben, Közép-Szlovénia régióban
Selo pri Radohovi Vasi falu Ivančna Gorica községben, Közép-Szlovénia régióban
Selo pri Robu falu Velike Lašče községben, Közép-Szlovénia régióban
Selo pri Vodicah falu Vodice községben, Gorenjska régióban
Selo pri Vranskem falu Vransko községben, Savinjska régióban
Selo pri Zagorici falu Mirna Peč községben, Délkelet-Szlovénia régióban
Selo pri Žirovnici falu Žirovnica községben, Gorenjska régióban